Het wereldkampioenschap veldrijden 2020 voor jongens junioren werd gehouden op zondag 2 februari in Dübendorf in Zwitserland.

Uitslag

Reglementen

Landenquota
Het maximum aantal rijders per land bedroeg (artikel 9.2.043):

Daarnaast ontvingen de uittredend wereldkampioen, de leider van de wereldbeker (artikel 9.2.044) en de continentale kampioenen (artikel 9.2.009) een persoonlijke startplaats:

Wereldkampioenschap veldrijden 2020